Михаил Попов може да се отнася за:
 Михаил (Михо) Попов (1882 – 1965) – български общественик и политик;
 Михаил Попов (1899 – 1978) – български оперен певец;
 Михаил Попов (1963 – ) – български генерал-лейтенант.